Косинський () — прізвище шляхетного роду гербу «Равич». Жіноча форма прізвища — Косинська.

Відомі особи 
 Косинський Анджей (1584—1630) — церковний діяч Речі Посполитої, священик-єзуїт, педагог.
  ( 1957) — радянський та російський музикант, композитор, співак.
 Косинський Антон ( 1804) — львівський архітектор.
  (1769—1823) — польський генерал, учасник повстання Костюшка та наполеонівських війн, співзасновник польських легіонів в Італії.
 Косинський Володимир Андрійович (1864—1938) — український державний і політичний діяч.
  (1830—1889) — генерал-лейтенант Російської імперії], учасник російсько-турецької війни 1877—1878 рр.
  ( 1974) — американський режисер.
 Косинський Дмитро Володимирович ( 1989) — український легкоатлет, метальник списа, учасник Олімпійських ігор 2016 року.
  (1932—2017) — бразильський священик, єпархіальний єпископ Трес-Лагоас у 1981—2009.
 Косинський Каетан (1847—1905) — український живописець.
 Косинський Криштоф (1545—1593) — козацький полковник, організатор повстання.
 Косинський Олександр Юрійович ( 1978) — український військовик, головний майстер-сержант, перший в історії головний сержант Збройних сил України.
  (1587—1657) — священик, педагог.
 Косинський Юзеф (1753—1821) — польський художник.

 Косинська Катерина з Лисова ( 1607) — третя дружина підляського воєводи Яна Збіґнєва Оссоліньського (1555—1623)

Див. також 
 Козинський

Примітки 

Слов'янські прізвища